Šarčević ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulah Šarčević (1929–2021), jugoslawischer bzw. bosnischer Philosoph
 Ambrozije Šarčević (1820–1899), kroatischer Lexikograph, Übersetzer, Publizist und Autor
 Bojan Šarčević (* 1974), bosnisch-französischer Bildender Künstler
 Edin Šarčević (* 1958), außerplanmäßiger Professor für Rechtswissenschaft in Leipzig
 Ivan Šarčević (* 2001), österreichisch-bosnischer Fußballspieler
 Petar Šarčević (* 1941), Professor für Rechtswissenschaft in Rijeka
 Petar Šarčević (Leichtathlet), Kugelstoßer aus Jugoslawien

Die Schreibweise ohne Akzente verwendet:

 Bruno Sarcevic (* 1973), kroatischer Basketballspieler
 Nikola Sarcevic (* 1974), schwedischer Musiker